Starlift Voorburg, een voormalig Nederlands liftfabrikant en sponsor van de gelijknamige volleybalclub;
Starlift (film), een film uit 1951 met onder andere Doris Day, James Cagney en Jane Wyman.